Världsmästerskapet i landhockey för herrar 2018 var den fjortonde upplagan av världsmästerskapet i landhockey. Turneringen spelades i Bhubaneswar i Indien mellan den 28 november och 16 december. Mästerskapet vanns av Belgien före Nederländerna och Australien.

Gruppspel

Matcherna i gruppspelet spelades mellan den 28 november och 8 december.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Slutställning

Källor
Officiell hemsida

2018
2018 i Indien
Sportåret 2018
Internationella sportevenemang i Indien
Landhockey i Indien